Seafox oder Sea Fox (, dt. Seefuchs) bezeichnet:
Fairey Seafox, ein katapultfähiges Wasserflugzeug des britischen Herstellers Fairey Aviation Company
Seafox, eine Reihe von ferngesteuerten Tauchfahrzeugen (ROV) des Herstellers Atlas Elektronik für die Beseitigung von Seeminen
Seafox 1 bis 7, eine Reihe von Hubschiffen- und -inseln des niederländischen Unternehmens Workfox
Seafox, ein Computerspiel des Herstellers Brøderbund aus dem Jahr 1982
USS Sea Fox (SS-402), ein Unterseeboot aus der Balao-Klasse der United States Navy
Sea Fox, ein Clan aus dem fiktiven BattleTech-Universum, später umbenannt in Diamanthaie (engl. Diamond Shark)
Seafox fur, englisch für das Seefuchsfell
Seafox shark, englisch umgangssprachlich für Fuchshaie

Siehe auch:
Seefuchs